Eurovison Song Contest 2022 var den 66:e upplagan av musiktävlingen Eurovision Song Contest och hölls i Turin, Italien den 10–14 maj efter att Måneskin vann tävlingen 2021 med låten "Zitti e buoni". Det var den tredje gången som tävlingen hölls i Italien, efter Neapel 1965 och Rom 1991. Vinnare blev det ukrainska bandet Kalush Orchestra med låten "Stefania" som fick 631 poäng i finalen.

Tävlingen organiserades av Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) och Radiotelevisione Italiana (RAI). Sammanlagt 40 länder deltog, inklusive Armenien och Montenegro, som senast deltog i Eurovision Song Contest 2019. Den 25 februari gick Europeiska radio- och TV-unionen ut med att Ryssland diskvalificerats från tävlingen på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Programledare för samtliga sändningar var Alessandro Cattelan, Laura Pausini och Mika. Kommentatorer för sändningen på SVT var Edward af Sillén och Linnea Henriksson.

Format 
Den 3 september var isländska RÚV först med att avslöja reglerna för Eurovision Song Contest 2022, som för andra året i rad tillät förinspelad bakgrundskör. Live-kör/bakgrunds-sång var tillåtet samt användningen av både inspelat och live. Huvudartisten var tvungen att sjunga helt live. Tävlingen ägde rum i Turin i Italien i inomhusarenan Torino Palasport Olimpico. Arenan har en kapacitet på 13 300 platser, är belägen i Santa Rita-distriktet och fungerar som en plats för evenemang inklusive konserter, utställningar, mässor, konferenser och sporter (främst de som kräver en ishall, såsom ishockey och curling). Torino Palasport Olimpico har tidigare varit värd för ishockeyevenemangen vid Vinter-OS 2006 och öppningsceremonierna för Vinteruniversiaden 2007 och kommer att vara värd för samma evenemang 2025.
Temat och slogan för tävlingen, "The Sound of Beauty", presenterades den 21 januari 2022. Konstverket byggdes kring kymatikens symmetriska struktur och mönster för att förmedla ljudets visuella egenskaper, vilket också återspeglar italiensk trädgårdsdesign, medan typografin inspirerades av italiensk affischkonst från tidigt 1900-tal; färgerna är hämtade från den italienska flaggan.

Tävlingen producerades av det italienska public service-företaget Radiotelevisione Italiana (RAI). Claudio Fasulo och Simona Martorelli var exekutiva producenter, medan Cristian Biondani och Duccio Forzano var regissörer för de tre liveshowerna.
Den italienska avsatte cirka 1,5 miljoner euro för evenemanget, medan Turin kommun och den regionala regeringen i Piemonte totalt bidrog med cirka 10 miljoner euro.

Större händelser kring Eurovisionen

Ukraina byter bidrag 
Efter kontroversen kring den ukrainska uttagningen till tävlingen 2019, som ledde till att landet drog sig ur tävlingen det året, infördes en ny regel som från och med 2020 hindrar artister som har uppträtt i Ryssland sedan 2014 eller har rest till Krim "i strid med Ukrainas lagstiftning" från att delta i landets uttagning. Ukrainas motsvarighet till Melodifestivalen, "Vidbir 2022", vanns av Alina Pash med låten "Tini zabutykh predkiv".

Den 14 februari 2022, två dagar efter finalen av Vidbir 2022, hävdade aktivisten och videobloggaren Serhii Sternenko att Pash hade tagit sig in i Krim från ryskt territorium 2015, och att hon förfalskat resedokumentationen med sitt team för att kunna delta i uttagningen. Det nationella ukrainska TV-bolaget NSTU uppgav därefter att de skulle begära att den ukrainska statliga gränsbevakningstjänsten skulle verifiera om dokumentationen är förfalskad, och att Pash inte officiellt skulle vara den ukrainska representanten vid tävlingen "förrän verifieringen och klargörandet av fakta är klar". Efter att det upptäcktes att en representant för Pashs team hade lämnat in förfalskad dokumentation till NSTU, meddelade Pash den 17 februari på sina sociala medier-sidor att hon drog tillbaka sin kandidatur som ukrainsk representant i tävlingen.

NSTU uppgav senare att de enligt reglerna för uttagningen skulle välja ett av de andra bidragen som deltagit i Vibir 2022. Tvåan i uttagningen, Kalush Orchestra med låten "Stefania", erbjöds den 17 februari att representera Ukraina och den 22 februari bekräftade NSTU att de accepterat erbjudandet.

Ryssland stängs av 
I kölvattnet av den ryska invasionen av Ukraina, som inleddes den 24 februari 2022, vädjade det ukrainska TV-bolaget NSTU om att stänga av de ryska EBU-medlemmarna VGTRK och Pervyj Kanal från förbundet. Bolaget hävdade att VGTRK och Pervyj Kanal sedan början av den ryska militära interventionen i Ukraina 2014 hade varit ett språkrör för den ryska regeringen och ett nyckelverktyg för politisk propaganda som finansierats från den ryska statsbudgeten. EBU uttalade att Ryssland såväl som Ukraina skulle tillåtas delta i tävlingen, med hänvisning till att händelsen inte skulle relateras till tävlingen, då tävlingen är avsedd för icke-politisk kultur. Flera TV-bolag från andra länder uttryckte sin oro över beslutet och uppmanade EBU att avlägsna Ryssland från tävlingen.

Från och med den 25 februari 2022 begärde, förutom Ukrainas NSTU, nio andra länders TV-bolag till EBU att ändra beslutet: Danmarks DR, Estlands ERR, Finlands Yle, Islands RÚV, Litauens LRT, Nederländernas AVROTROS, Norges NRK, Polens TVP och Sveriges SVT. TV-bolagens uppmaning till EBU var att diskvalificera Ryssland, men Finlands och Estlands TV-bolag uppgav även att de skulle dra sig ur tävlingen om Ryssland tilläts delta. Lettlands grupp, Citi Zēni, uppmanade också EBU att överväga att förbjuda Ryssland från tävlingen.

Den 25 februari 2022 bekräftade EBU att Ryssland uteslutits från tävlingen. Den 1 mars uppgav EBU att man även hade stängt av Ryssland från unionen, vilket medförde att Ryssland inte kommer kunna delta i tävlingen tills medlemskapet återupptas.

Problem med scenen under repetitionerna 
Under den första repetitionsdagen i Turin den 30 april 2022 rapporterade italienska tidningar La Repubblica och La Stampa tekniska problem med scenens "kinetiska sol" (en regnbågsformad LED-vägg), där dess bågar inte kunde röra sig så fritt som förväntat och havererade under repetitionernas första dag. Tidningarna rapporterade också att felet inte kunde åtgärdas helt i tid för liveshowerna. Flera delegationer, bland dem Danmark, Estland och Litauen, tvingades göra om sina planerade scenframträdanden. La Stampa rapporterade senare följande dag att en kompromiss nåtts, där bågarna skulle förbli statiska för de tävlande bidragens framträdanden, medan bågarna skulle tillåtas att röra sig dynamiskt för öppnings- och mellanakterna. Detta bekräftades senare av EBU i ett uttalande till danska TV-bolaget DR den 2 maj.

Försök till cyberattacker riktade mot tävlingen 
Den 11 maj 2022 genomförde den proryska hackergruppen Killnet en cyberattack mot flera italienska institutionella webbplatser, inklusive försvarsministeriet, senaten, National Health Institute och Automobile Club d'Italia. Hackergruppen rapporterades ha genomfört cyberattacker under den första semifinalen och finalen riktade mot Eurovision Song Contests webbplats och röstningsystemet. Attackerna misslyckades och det fanns inga störningar på vare sig webbplatsen eller röstningsystemet.

Röstningsfusk och diskvalifikation av jurygrupper från sex länder 
Under juryröstningarna i semifinalerna och finalen skickar EBU ut kontrollpersoner vars uppgift är att säkerställa att all röstning går rätt till. När det var dags för röstning inför den andra semifinalen i Turin var det 6 av de 21 jurygrupperna där man flaggade för att deras resultat inte riktigt stod rätt till. Man hade hittat vissa röstningsmönster som inte kändes korrekta. Resultatet av detta blev att jurygruppernas resultat ströks och istället användes ett aggregerat resultat, vilket innebär att EBU granskade hur grannländer till det aktuella landet hade röstat och gav en slags snittpoäng. Det här blev scenariot för ett flertal jurygrupper som heller inte fick rösta i finalen, utan där användes samma metod igen. EBU valde från början att inte gå ut med vilka länder det handlade om. 19 maj blev det officiellt bekräftat att det handlade om Azerbajdzjans, Georgiens, Montenegros, Polens, Rumäniens och San Marinos jurygrupp. 

EBU menade att dessa länderna på förhand hade kommit överens med varandra om att fuska med röstningen i semifinal 2. Det som skilde ut dessa jurygrupper från övriga i semifinal 2 var att samtliga hade röstat på varandra i toppen medan de flesta övriga länder i samma semifinal hade satt dessa länder närmare botten. Fyra av dessa sex länder hade samma länder i topp 5 (då dom inte får rösta på sitt eget lands bidrag) medan två länder hade dessa länder i topp 6 eller topp 7 i sin totalrangordning. Med några få undantag satte samtliga jurymedlemmar alla dessa länder inom sin topp 10. EBU ansåg tillsammans med sina oberoende kontrollanter att dessa juryröster avvek från hur övriga länders jurygrupper i samma program hade röstat, då flera andra länder hade satt samma länder utanför sin topp åtta, och några jurygrupper hade dessutom dessa länder i botten. Därför tog referensgruppens ordförande, referensgruppen själva samt EBU:s biträdande generaldirektör beslutet att räkna bort dessa jurygruppers röster och ersätta de med så kallade aggregerade resultat. I och med att dessa jurygruppers röster diskvalificerades i semifinal 2 fick de heller inte rösta i finalen.

24 maj meddelade Rumänien att de övervägde att dra sig ur Eurovision Song Contest efter de anklagelser som framförts.

Aktiva EBU-medlemmar som inte deltog 
  – Andorras nationella TV-bolag Ràdio i Televisió d'Andorra tillfrågades av webbsidan "ESC Today" och bekräftade att landet inte skulle ställa upp i Eurovision Song Contest 2022. Andorra deltog senast 2009.
 – Bosniska TV-organisationen BHRT uttryckte i juni 2021, att landet förmodligen inte skulle återvända till tävlingen inom snar framtid så länge de inte kan få tillräckligt finansiellt stöd. Bosnien och Hercegovina deltog senast 2016.
 – Den 18 augusti 2021 bekräftade RTL Télé Lëtzebuerg att Luxemburg ej skulle delta i Eurovision Song Contest 2022.
 – TMC bekräftade den 30 augusti att landet inte skulle delta 2022. 
 – I juni 2021 meddelade Radio and Television of Slovakia (RTVS) att landet inte skulle delta i tävlingen år 2022.
  – Turkiet och EBU har båda länge uttryckt intresse för Turkiets deltagande, men landet fanns inte med när tävlingens 41 deltagarländer avslöjades. Turkiet deltog senast 2012.
 – Ungern gav under lång tid inget uttalande kring deltagande. Landet fanns inte med på EBU:s lista över deltagande länder.

Icke EBU-medlemmar 
  – EBU:s styrelse stängde av Belarus från att delta i Eurovision Song Contest, då landet inte upprätthöll EBU:s värderingar om yttrandefrihet och tryckfrihet i samband med censureringen av journalistik i landet. 
 – Liechtenstein är ej medlem av EBU och kan därmed inte delta, vilket deras nationella TV-bolag även bekräftat.
 – Kosovo är ej medlem av EBU och kan därmed inte delta.
 – Ryssland fanns inledningsvis med på deltagarlistan men i samband med den ryska invasionen av Ukraina mottogs protester mot deras deltagande från andra deltagande länder. Den 25 februari meddelade EBU att Ryssland skulle uteslutas från tävlingen 2022. Den 1 mars uppgav EBU att man hade stängt av Ryssland från unionen, vilket medför att Ryssland inte kommer kunna delta i tävlingen tills medlemskapet återupptas.

Sändning 
Följande länder som inte tävlade direktsände ESC 2022:
 Slovakien – Radio_FM
Följande länder som inte tävlade och inte är EBU-medlemmar direktsände ESC 2022:
 Kosovo – RTK
 USA – Peacock

Återkommande artister

Semifinalerna

Semifinallottningen 
Alla länder förutom "The Big Five" som består av Frankrike, Italien (också värdland), Spanien, Storbritannien och Tyskland kvalificerade sig genom två semifinaler. Dessa semifinaler ägde rum den 10 och den 12 maj 2022.

Resultatet i semifinalerna bestod av en kombination av tittarröster och juryröster som adderas istället för att kombineras. Totalt 35 (ursprungligen 36) länder deltog i semifinalerna varav 17 länder tävlade i den första semifinalen respektive 18 länder tävlande i den andra semifinalen.

Vilka länder som ska tävla i vilken semifinal avgjordes i semifinallottningen som hölls den 25 januari 2022.

Semifinallottningen gick till på följande vis: länderna som skulle kvala delades in i sex olika grupper, som sedan under lottningen splittrades upp i två delar. En för varje semifinal. Anledningen till att man utförde denna uppdelning var för att minska möjligheten till så kallad grannlands- och diasporaröstning. Varje land fick även veta om det skulle tävla i första halvan av startfältet eller andra halvan och detta avgjordes också genom lottning på samma sätt. Först efter att alla länder har valt ut artist och bidrag sattes startordningen av tävlingsproducenterna. Nedan presenteras länderna i respektive grupp:

Nedan presenteras länderna i respektive semifinal:

Semifinal 1 

Den första semifinalen sändes den 10 maj 2022. Förutom de tävlande länderna röstade även Frankrike och Italien i denna semifinal.
De tio länder som fick högst totalpoäng (efter adderingen av jury- och tittarpoängen) gick vidare till finalen, dessa är markerade i beige färg.
Ryssland skulle ursprungligen ha deltagit i andra halvan av denna semifinal. Landet blev 25 februari diskvalificerat av EBU.

Semifinal 2 

Den andra semifinalen sändes den 12 maj 2022. Förutom de tävlande länderna röstade även Spanien, Storbritannien och Tyskland i denna semifinal.
De tio länder som fick högst totalpoäng (efter adderingen av jury- och tittarpoängen) gick vidare till finalen, dessa är markerade i beige färg.

Finalen 

Finalen sändes den 14 maj 2022. De 25 finalisterna var:
The Big Five, vilka är Frankrike, Italien (också värdland), Spanien, Storbritannien och Tyskland.
De tio länder som i den första semifinalen fick högst totalpoäng (efter adderingen av jury- och tittarpoängen).
De tio länder som i den andra semifinalen fick högst totalpoäng (efter adderingen av jury- och tittarpoängen).

Röstningsordning

Poängtabeller

Semifinal 1

Semifinal 2

Finalen

Referenser

Externa länkar 
 
 
 

 
2022 i Italien